Барбини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1624 – 1697) — итальянский регбист.
  (1665 – 1717) — итальянский стеклодув.
  (1665 – 1717) — американский виолончелист.